Zomicarpella är ett släkte av kallaväxter. Zomicarpella ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kallaväxter
Zomicarpella